3 miejscowości w Polsce: 
 Pielgrzymowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice 
 Pielgrzymowice – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Wilków 
 Pielgrzymowice – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice